Наталья Галкина: 
 Галкина, Наталья Всеволодовна (род 1943) — советский, российский прозаик и поэт.
 Галкина, Наталья Ивановна (род. 1985) — американская модель.
 Галкина, Наталья Николаевна (род. 1973) — казахстанская ватерполистка.